Draginje je lahko:
 Draginje, Srbija
 Draginje, Črna gora